Tim Scott kan syfta på:

Tim Scott (basebollspelare) – amerikansk basebollspelare född 1966
Tim Scott (musiker) – brittisk musiker född 1971
Tim Scott (politiker) – amerikansk politiker född 1965
Tim Scott (skulptör) – brittisk skulptör född 1937